Scomberomorus är ett släkte av fiskar. Scomberomorus ingår i familjen makrillfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Makrillfiskar
Scomberomorus